Catherine Reitman – attrice canadese 
 Ivan Reitman – regista e produttore cinematografico slovacco naturalizzato canadese
 Jason Reitman – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore canadese